(1434-1519), homme politique et diplomate italien ;
 Antonio Alamanni (1464-1528), poète italien ;
 Luigi Alamanni (1495-1556), homme politique et poète italien ;
 Giovanni Battista Alamanni (-1582), évêque italien ;
 Niccolò Alamanni (1583-1626), homme d'église, bibliothécaire, antiquaire et archiviste italien ;
  (-ap. 1588), condottiero italien ;
 Luc Alamanni (-1625), évêque italo-français.

Homonymie de patronyme italien